

Patronyme 

 Edwin Holgate (1892-1977), artiste canadien, peintre et graveur.
 Mason Holgate (1996-), footballeur anglais.
 Robert Holgate  (1481 ou 1482-1555), prélat anglais, évêque de Llandaff puis archevêque d'York.
 Virginia Holgate-Leng (1955-), cavalière britannique.

Toponyme 

 Le glacier Holgate, glacier situé dans l'État américain de l'Alaska.
 Holgate (Ohio)